Елизаве́та Дми́триева:
 Дмитриева, Елизавета Ивановна (Черубина де Габриак; 1887—1928) — русская поэтесса, драматург.
 Дмитриева, Елизавета Лукинична (1851—1918?) — русская революционерка.